La Coupe d'Europe féminine de rink hockey 2016-2017 est la  de la compétition européenne de rink hockey entre équipes de club. La phase finale a lieu à Gérone, en Espagne.

Final Four 
La domination espagnole se fait largement ressentir lors de cette édition, avec la présence de trois clubs sur quatre en demi-finale. Manlleu, Gijon et Voltegra sont rejoints par le club portugais du Benfica.

Notes et références 

2016-2017
rink hockey F1
Rink hockey en 2016
Rink hockey en 2017